Heracleum angustifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Nikolaus Joseph von Jacquin. Heracleum angustifolium ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
angustifolium